Windows-1254, znane także jako CP-1254, bądź WinTurkish, jest 8–bitowym kodowaniem znaków zaprojektowanym do pokrycia języka tureckiego. Zestaw ten jest zgodny z ISO 8859-9.
Kodowanie to jest używane w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

Porównanie z ISO 8859-9 

Gdzie „NZ” oznacza znak niezdefiniowany w kodowaniu, „ZK” oznacza znak kontrolny, a „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu kodowań.

Tablica kodów 
Poniżasza tabela przedstawia znaki i ich szesnastkowe kody w Windows-1254.

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z Windows-1254 w Unicode.

Linki zewnętrzne 
 Archiwalna strona producenta o Windows-1254 

Strony kodowe Windows